Gai Aurunculeu, pretor el 209 aC
 Lluci Aurunculeu, pretor urbà i comissionat
 Gai Aurunculeu, ambaixador romà